Гу́ннар Ха́лле (; 11 августа 1965, Ларвик, Норвегия) — норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал за сборную Норвегии, участник двух чемпионатов мира: 1994 и 1998. Играл на позиции правого защитника. Провёл многие годы своей карьеры в Англии. После окончания игровой карьеры Халле занялся тренерской деятельностью.

Карьера

Клубная 
Первое выступление Халле в чемпионате Норвегии состоялось в 1985 году, когда он перешёл в «Лиллестрём». Халле быстро стал игроком основы и помог клубу выиграть чемпионат в 1986 и 1989 годах. Весной 1991 года футболист был куплен английским клубом «Олдем Атлетик» за 250 тысяч фунтов. Там он провёл около двухсот матчей и был наиболее ценным игроком на протяжении нескольких сезонов. Зимой 1996 года Халле перешёл в «Лидс Юнайтед» за 500 тысяч фунтов. Спустя три сезона он перебирается в «Брэдфорд Сити», где провёл другие три. В двух матчах «Брэдфорд Сити»: против «Дарлингтона» в рамках Кубка лиги и против «Порстмута» по ходу АПЛ, когда Халле забил сразу по два мяча в ворота соперника. Далее Халле недолго играл в составе «Вулверхэмптон Уондерерс» и вернулся обратно в Норвегию.

Летом 2002 года Гуннар Халле подписал контракт с «Лиллестрёмом». В его составе футболист отыграл полтора сезона. Далее в 2004 году он присоединился к малоизвестному клубу «Эурског/Финстадбру», где выполнял роль играющего тренера. По окончании сезона Халле завершил игровую карьеру.

В сборной 
Халле выступал за сборную Норвегии с 1987 по 1999 год. Всего Гуннар Халле провёл 64 официальных матча и забил пять голов. В матче против сборной Сан-Марино Халле отметился «хет-триком». Футболист был включён в состав сборной на чемпионатах мира 1994 и 1998.

Тренерская 
С 2005 по 2010 годы Халле успел поработать помощником тренера в нескольких известных норвежских клубах. С 21 июня 2013 года является главным тренером ФК «Стрёммен».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Люн»